Международный футбольный турнир Малый Кубок мира 1952 проходил в Венесуэле с 13 по 29 июля 1952 года. В розыгрыше приняли участие четыре клуба. Они играли каждая с каждой по два матча. Все матчи были сыграны в Каракасе, на стадионе Estadio Universitario.

Результаты

См. также 
 Малый Кубок мира-52 на сайте RSSSF

1952
1952 год в футболе
Июль 1952 года
1952 год в Венесуэле
Международные соревнования по футболу в Венесуэле